Стариковский сельсовет

Белгородская область 
 Стариковский сельсовет Шебекинского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

Курганская область 
 Стариковский сельсовет Шумихинского района (упразднён в 2020 году)

Костромская область 
 Стариковский сельсовет Октябрьского района (преобразован в 2007 году в поселение)